Административный округ или округ — единица административно-территориального деления в России.

В России ими являются административно-территориальные или территориальные единицы обычно (но не всегда) низового (районного) уровня в составе городов или низового уровня сельские территории в составе субъектов РФ. В большинстве таких городов в России им соответствуют городские районы (внутригородские районы). Не путать с муниципальными образованиями как единицами местного самоуправления (муниципального устройства) — городскими и муниципальными округами. В районах субъектов РФ им, как правило, соответствуют бывшие сельсоветы (на уровне современных сельских поселений, например, в Краснодарском крае и Брянской области). Помимо этого, в составе ряда субъектов РФ выделяются округа на уровне бывших районов и приравненных к ним городов (например, в Тверской области), а также межрайонные округа как административно-территориальные единицы с особым статусом на месте бывших субъектов РФ — автономных округов (в Забайкальском, Камчатском и Пермском краях и Иркутской области). В ряде субъектов РФ округам соответствует городские округа на муниципальном уровне (например, в Ленинградской и Брянской областях).

Административные и территориальные округа по субъектам Российской Федерации 

Полужирным шрифтом выделены округа, не входящие в состав административных районов или городов и посёлков городского типа республиканского (краевого, областного) значения (подчинения).

Округа в составе республик

Округа в составе краёв

Округа в составе областей

Округа города федерального значения

См. также 
 Административный округ (Россия)
 Административно-территориальные единицы с особым статусом
 Сельский округ (Россия)
 Автономный округ (Россия)
 Городской округ (Россия)
 Муниципальный округ (Россия)

Примечания 

 Комментарии

Литература 
 

Административные единицы России